Байа и Марта (X век) — святые девы шотландские. День памяти — 2 ноября.

Святая Байа (Baya) была наставницей св. Мавры (Maura) в отшельнической жизни. Около св. Мавры собрались последовательницы, которые образовали общину. В ней св. Мавра стала игуменией. Некоторые авторы отождествляют св. Мавру со св.  или Би (Begha или Bee, память 31 октября).

Этих святых также отождествляют со свв. Маврой и Бриттой (память 15 января).

Примечания

Ссылки 
 Кельтсие и староанглийские святые

Святые Шотландии
Христианские святые X века
Святые по алфавиту
Католические святые
Группы святых